Крюків — район Кременчука
 Крюків — річка у Городнянському районі Чернігівської області

Див. також 
 Крюков